

Sigle 
 Ruchnoy pulemyot Kalashnikova – mitragliatrice leggera sovietica

Codici 
 RPK – codice vettore ICAO di Royal Airlines